Kalstert steht für:

 Kalstert (Hilden), Ortsteil von Hilden, Nordrhein-Westfalen
 Kalstert (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen